M/S Stena Baltica kan avse:
Ett fartyg byggt 2005 som 2021 fick detta namn, Se M/S Stena Baltica
Ett fartyg byggt 2007 som mellan 2013 och 2021 bar detta namn, se M/S Cotentin
Ett fartyg byggt 1985 som mellan 2002 och 2011 bar detta namn, se M/S SNAV Adriatico
Ett fartyg byggt 1973 senare M/S Rigel I 
Ett fartyg byggt 1973 senare M/S Sveti Stefan II
Ett fartyg byggt 1971 skrotat 2004
Ett fartyg byggt 1966 skrotat 2003
Ett fartyg byggt 1966 skrotat 2006